Anacithara perfecata är en snäckart. Anacithara perfecata ingår i släktet Anacithara och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
perfecata